A kék madár, Maurice Maeterlinck mesejátéka és könyve
 A kék madár (1940) amerikai film, rendező Walter Lang
 A kék madár (1976) amerikai–szovjet mesefilm, rendező George Cukor
 A kék madár (1980) japán animesorozat

Lásd még
 A kék madár legendája, Carlos Busquets könyve
 Kék madár, színpadi műfaj